

Patronyme 

 Mehdi Nebbou est un acteur français ;
 Safy Nebbou est un réalisateur de cinéma français.

Patronyme arabe